Home steht für:
 das Stammverzeichnis eines Benutzers, das Benutzerverzeichnis
 die Startseite einer Website, die Homepage
 Microsoft Home, eine ehemalige Softwaresparte von Microsoft 
 Home (Dokumentarfilm), Naturfilm (2009) von Yann Arthus-Bertrand
 Home (2008), Spielfilm von Ursula Meier
 Home (2016), belgischer Film von Fien Troch
 Home (2020), Spielfilm von Franka Potente
 Home – Ein smektakulärer Trip, Computeranimationsfilm (2015) von DreamWorks
 Home (The-Gathering-Album), Studioalbum (2006) der Band The Gathering
 Home (Procol-Harum-Album), Studioalbum (1970) der Band Procol Harum
 Home (Michael-Bublé-Lied), Popsong (2005) von Michael Bublé
 Home (Kobi-Marimi-Lied), israelischer Beitrag zum Eurovision Song Contest 2019
 Home (Basshunter-Lied)
 Home Run im Baseball
 Automobile Home, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Home ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Home (Lospalos), ein Dorf und ein Suco in Osttimor
 Home (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Home (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten

Home ist der Familienname folgender Personen:
 Alec Douglas-Home (Alexander Frederic Douglas-Home, Baron Home of the Hirsel; 1903–1995), britischer Premierminister
 Daniel Dunglas Home (1833–1886), schottisches spiritualistisches Medium
 David Douglas-Home, 15. Earl of Home (1943–2022), britischer Geschäftsmann und Mitglied des Oberhauses
 Everard Home (1756–1832), britischer Mediziner
 Francis Home (1719–1813), schottischer Arzt und Chemiker
 James Douglas-Home, 28. Baron Dacre (1952–2014), englischer Adliger
 John Home (1722–1808), schottischer Poet und Dramatiker
 John Home Robertson (* 1948), schottischer Politiker
 Mark Douglas-Home (* 1951), britischer Schriftsteller
 Rachel Douglas-Home, 27. Baroness Dacre (1929–2012), britische Politikerin
 Stewart Home (* 1962), britischer Schriftsteller, Künstler, Musiker und Aktivist

Siehe auch:
 Home Township
 New Home
 T-Home